Бомарис — город на острове Англси, Уэльс, Великобритания.
 Бомарис — средневековый замок, находится в одноименном городе, в графстве Англси в Уэльсе.